Wahlkreis Meißen-Dresden steht für folgende Wahlkreise in Sachsen:

 Wahlkreis Meißen-Dresden Ost
 Wahlkreis Meißen-Dresden Süd
 Wahlkreis Meißen-Dresden West